Владимир Игнатьевич Чернышёв (29 мая 1927, село Старожилово, Полянская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния, РСФСР, СССР — 1 ноября 2006, Москва, Россия) — советский футболист. Вратарь. Мастер спорта СССР.

Карьера

Игрок 
Воспитанник юношеской команды московского «Локомотива». Практически всю карьеру выступал за «Спартак» Москва (1946—1955). После перешёл на 1 год в «Спартак» Станислав.

Тренер 
Главный тренер «Труда» (Фрязино): 1957—1966, главный тренер «Машиностроителя» (Балашиха): 1967—1969, главный тренер «Машиностроителя» (Подольск): 1970—1972, тренер СДЮШОР «Спартак» (Москва): 1973—1987, старший тренер СДЮШОР «Спартак» (Москва): 1975—1987, заместитель председателя тренерского совета Федерации футбола Москвы: 80-90-е, главный тренер команды инвалидов-ампутантов «Спартак» (Москва) и сб. России: 1992—1998.

Достижения 
 Чемпион СССР (1952, 1953)
 Победитель Кубка СССР (1950)
 Бронзовый призёр чемпионата СССР (1949)

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте spartakmoskva.ru

Футболисты СССР
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Спартак» Ивано-Франковск